Чемпионат Сербии и Черногории по баскетболу среди мужчин — клубное первенство страны. Под названием Суперлига Сербии и Черногории проводился в сезонах 2003/04—2005/06, а также в 1992—2003 как чемпионат Союзной Республики Югославия. А до 1991 года проводился чемпионат Югославии. Последние пять турниров выиграл «Партизан», выиграв 15 финальных матчей и проиграв лишь 2.

После распада страны в республиках стали проводиться отдельные соревнования: чемпионат Сербии и чемпионат Черногории.

Финалы

Титулы

См. также 
 Кубок Сербии и Черногории по баскетболу среди мужчин

Примечания

Ссылки 
 результаты чемпионатов на kls.rs (в Архиве Интернета)
 лига на Eurobasket.com

Соревнования по баскетболу в Сербии
Национальные баскетбольные чемпионаты